Ana María, nombre 
Miembros de la realeza con ese nombre:
 Ana María Luisa de Médici.
 Ana María de Orleans , duquesa consorte de Saboya (1684-1728).
 Ana María de Dinamarca o Ana María Dagmar Ingrid de Dinamarca.
 Ana María del Palatinado-Neoburgo (1575 - ).

Otros personajes (véase las páginas de Wikipedia que comienzan con Ana María).

También puede referirse a la revista musical española Ana María (1954).

Nombres femeninos

et:Anna Maria
nl:Anna Maria